Vrbas est un toponyme qui peut désigner :
le Vrbas, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent droit de la Save ;
Vrbas, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrbas, une ville et une municipalité de Serbie situées dans la province autonome de Voïvodine et dans le district de Bačka méridionale.